«Colegio Sagrada Familia» puede referirse a:

Educación 
 Escuela Sagrada Familia de Gerona, institución educativa de Gerona, Cataluña (España).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Montevideo (Uruguay).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Salto (Uruguay).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de San José de Mayo (Uruguay).
 SAFA Burgos, institución educativa de Burgos, Castilla y León (España).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Valencia, Comunidad Valenciana (España).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Madrid (España).
 Colegio Sagrada Familia, institución educativa de Buenos Aires (Argentina).
 Colégio Sagrada Família, institución educativa de Ibema, Paraná (Brasil).